Рахмановский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Рахмановский сельсовет — Московская область, Волоколамский район. Упразднён в 1939 году.
 Рахмановский сельсовет — Московская область, Егорьевский район. Упразднён в 1939 году.
 Рахмановский сельсовет — Московская область, Павлово-Посадский (1929—1959, 1965—1994), Ногинский (1959—1963) и Орехово-Зуевский (1963—1965) районы.
 Рахмановский сельсовет - Московская область, Солнечногорский (1954-1957, 1960-1976), Химкинский (1957-1960) районы.
 Рахмановский сельсовет — Пензенская область, Вадинский район.
 Рахмановский сельсовет — Саратовская область, Пугачёвский район.